Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága, Honoré de Balzac regénye
 Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága, Maurice Cazeneuve filmsorozata (1975–1976)